Abád keresztnév
 Tiszaabád, település, ma Abádszalók település része